Regentschap in Indonesië
 Sampang (regentschap), een regentschap van de provincie Oost-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Sampang (Cilacap), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Sampang (onderdistrict van Sampang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sampang (Gedang Sari), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Sampang (Karang Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Sampang (Karangkobar), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Sampang (plaats in Sampang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Sampang (Sempor), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java